U obitelji Da Montefeltro isticala su se trojica ljudi imena Federico (ili Federigo, prema ondašnjem pisanju) koji su u raznim vremenima nosili naslov grofa ili vojvode Urbina.

 Federico I. da Montefeltro (ca.1258-1322)
 Federico II. da Montefeltro (?-1370)
 Federico III. da Montefeltro (1422-1482)